Voici la liste des planètes mineures numérotées de 148001 à 149000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

Planètes mineures 148001 à 149000

148001-148100

148101-148200

148201-148300

148301-148400

148401-148500

148501-148600

148601-148700

148701-148800

148801-148900

148901-149000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Liste des planètes mineures de 100 001 à 200 000